Demografia:
Desplaçament forçat, moviment de gent que s'ha vist obligada a la migració forçada, vegeu persona desplaçada
 Desplaçament, moviment de gent que deixa la seva llar per a evitar les conseqüències d'un conflicte armat, d'una situació de violència permanent, la violació dels drets humans o els efectes d'un desastre i que no ha creuat cap frontera reconeguda internacionalment, vegeu desplaçat intern
 Desplaçament dels indis, política del govern dels Estats Units, vegeu deportació dels indis dels Estats Units#Assimilació o desplaçament voluntari
 Física:
 Desplaçament angular
Desplaçament (fluid), quan un objecte se submergeix en un fluid, desplaçant-ho en ocupar el seu lloc
 Desplaçament (cinemàtica), vector que defineix la variació entre el punt inicial i el final
 Desplaçament cap al blau, fenomen invers del desplaçament cap al roig
 Desplaçament cap al roig, desplaçament de la llum o altra radiació electromagnètica cap a una longitud d'ona major, o cap a l'extrem roig de l'espectre electromagnètic
 Desplaçament elèctric, camp vectorial generalització del camp elèctric en presència d'un dielèctric
 Desplaçament Doppler, variació de la freqüència de qualsevol ona emesa per un objecte en moviment
 Desplaçament de Lamb, petita diferència d'energia entre dos nivells de l'àtom d'hidrogen
 Nàutica:
Desplaçament (nàutica), pes d'un vaixell amb una càrrega determinada
 Velocitat de desplaçament, velocitat d'un vaixell en què la longitud d'ona de l'onada de proa és igual a l'eslora de l'embarcació
 Miscel·lània:
Desplaçament (videojocs), desplaçament diferencial o desplaçament de paral·laxi, desplaçament d'una capa de paisatges en un videojoc en dues dimensions
 Desplaçament químic, freqüència ressonant d'un nucli relativa a un estàndard
 Desplaçament de fase diürn, canvi de fase dels senyals electromagnètics associats amb canvis diaris en la ionosfera
 Desplaçament de la càmera
 Desplaçament d'una fractura, vegeu fractura (medicina)#Classificació segons els desplaçaments
 Barra de desplaçament, giny en una interfície gràfica d'usuari que permet que el text continu, imatges o qualsevol altre element puguin ser desplaçats verticalment o també horitzontalment, de manera que es puguin veure completament encara que la seva mida total sigui més gran que la disponible a la pantalla de l'ordinador, a la finestra o al viewport
 Bucle de desplaçament, estructura d'ADN en la que les dues cadenes d'una molècula d'ADN bicatenari estan separades per un tram i mantingudes a part d'una tercera cadena d'ADN
 Corrent de desplaçament, tipus de corrent postulat el 1865 per James Maxwell
 Efecte desplaçament, situació en què la capacitat d'inversió econòmica de les empreses es redueix a causa del deute públic
 Fletxes de desplaçament, tecles del teclat informàtic que es fan servir per a desplaçar-se pel text d'un processador de textos o bé un formulari
 Modulació per desplaçament d'amplitud
 Modulació per desplaçament d'amplitud i fase
 Modulació per desplaçament de fase, forma de modulació angular que consisteix a fer variar la fase del
 Modulació per desplaçament de freqüència, tipus de modulació digital similar a la FM analògica
 Operacions de desplaçament, vegeu operació bit a bit#Operacions de desplaçament
 Registre de desplaçament, registre de mida fixa en el qual els bits es desplacen a cada cop de rellotge